Riff-Seeschlange ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Seeschlangen (Hydrophiinae), Gattung Aipysurus):
 Aipysurus apraefrontalis Smith, 1926
 Aipysurus fuscus (Tschudi, 1837)